Aghia Irini () znamená Svatá Irena v řečtina a odkazuje na n2kolik geografických lokalit v Řecku a na ostrově Kypru:

Kypr 
 Aghia Irini (Kyrenia) – vesnice v distriktu Kyrenia v Severním Kypru
 Aghia Irini (Nikósie) – vesnice v distriktu Nikósie v Kyperské republice

Řecko 
 Aghia Irini (soutěska) – soutěska na Krétě
 Aghia Irini (Chania) – vesnice v regionální jednotce Chania na Krétě
 Aghia Irini (Kefalonia) – vesnice v regionální jednotce Kefalonia na Kefalonii
 Aghia Irini (Paros) – vesnice v regionální jednotce Paros na Parosu
 Aghia Irini (Kea) – prehistorické osídlení v regionální jednotce Kea-Kythnos na ostrově Kea